Im Zeichen des Kreuzes ist der Name folgender Filme:

 Im Zeichen des Kreuzes (1932), ein US-amerikanischer Historienfilm von Cecil B. DeMille
 Im Zeichen des Kreuzes (1983), ein deutscher Fernsehfilm von Rainer Boldt